Кубок Азербайджану з футболу 1995–1996 — 5-й розіграш кубкового футбольного турніру в Азербайджані. Переможцем вдруге став Нефтчі (Баку).

Другий раунд 

|}

1/8 фіналу 

|}

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Посилання 
 Сайт футбольної історії rsssf.com  
 Результати на сайті Прем'єр-Ліги Азербайджану  

1995—1996
Азербайджан
Азербайджан
1995 в азербайджанському спорті
1996 в азербайджанському спорті